Die Volksabstimmung 1919 in Vorarlberg entschied über die Frage, ob nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg die Vorarlberger Landesregierung Beitrittsverhandlungen mit der Schweiz aufnehmen soll. Sie fand am Sonntag, dem 11. Mai 1919 statt. Die Abstimmungsfrage lautete:

Es votierten 47.727 Abstimmende (81 %) für die Aufnahme von Anschlussverhandlungen mit der Schweiz, 11.378 (19 %) stimmten dagegen. Mit Ausnahme von Bludenz und Hittisau (mit Bolgenach) sprachen sich alle Gemeinden für die Vorlage aus.

Für einen Wechsel zur Eidgenossenschaft sprach die unklare Zukunft Österreichs nach dem Zusammenbruch von Österreich-Ungarn, die wirtschaftliche Not und das Gefühl der Distanz zu Wien und der Vernachlässigung durch die dortige Regierung. Die Idee wurde vor allem von der einfacheren Bevölkerung getragen, während die Eliten – Großfabrikanten, Eisenbahner, Politiker und der Klerus – für einen Verbleib bei Deutschösterreich war.

Auf Schweizer Seite gab es gegen das Vorhaben erhebliche Vorbehalte, weil ein Beitritt Vorarlbergs zu einer katholischen Konfessionsmehrheit geführt und das deutschsprachige Übergewicht verstärkt hätte. Der Bundesrat sprach sich schließlich für den Status quo aus.

Auch in Vorarlberg gab es Stimmen, die für einen Verbleib bei Österreich oder einen Anschluss an Deutschland waren. Ein überparteilicher Verein namens „Vorarlberger Schwabenkapitel“ forderte einen Anschluss an Deutschland. Seine Pläne sahen ein neues Bundesland „Schwaben“ vor, das aus Vorarlberg und den schwäbischen Landesteilen Badens, Bayerns und Württembergs bestehen sollte. Im Wahlkampf entstand auch die Bezeichnung „Kanton Übrig“ für Vorarlberg. Sie stammt vom deutschnationalen Landtagsabgeordneten Anton Zumtobel, der damit in einem Flugblatt aufzeigen wollte, dass Vorarlberg in der Schweiz unerwünscht sei.

Das Vorhaben wurde hinfällig, als im September 1919 der Vertrag von Saint-Germain unterzeichnet wurde und aus der Republik Deutschösterreich die Republik Österreich entstand.

Literatur 
 Christian Koller: „… der Wiener Judenstaat, von dem wir uns unter allen Umständen trennen wollen“: Die Vorarlberger Anschlussbewegung an die Schweiz. In: Helmut Konrad, Wolfgang Maderthaner (Hrsg.): Das Werden der Ersten Republik: … der Rest ist Österreich. Band 1. Carl Gerold’s Sohn Verlagsbuchhandlung, Wien 2008, , S. 83–102.
 Tobias G. Natter (Hrsg.): Kanton Übrig. Als Vorarlberg zur Schweiz gehören wollte. Vorarlberger Landesmuseum, Bregenz 2008, ISBN 978-3-901802-32-4.
 Daniel Witzig: Die Vorarlberger Frage. Dissertation, Universität Basel, 1974.
 Elfriede Auguste Zuderell: Die Anschlussbewegung Vorarlbergs an die Schweiz 1918–1921. Dissertation, Universität Innsbruck, 1946.
 
 Vorarlberg. In: Neue Zürcher Zeitung, 14. Mai 1919, Zweites Mittagblatt Nr. 712, S. 1 (PDF; 1,2 MB).
 Peter Melichar: Kanton Übrig – Vorarlbergs Streben ein Teil der Schweiz zu werden. In: Ö1-Sendung Betrifft: Geschichte.

Weblinks

Einzelnachweise 

Österreichische Geschichte (Zwischenkriegszeit)
Geschichte Vorarlbergs
Vorarlberg
Vorarlberg
Schweizerische Politikgeschichte